Rentjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rentjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Rentjärnen, Dalarna, sjö i Leksands kommun, 
Rentjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (18,1 ha)
Rentjärnarna, sjö i Åre kommun,  (3,86 ha)
Rentjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Rentjärnen (Viksjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Stor-Rentjärnen, sjö i Bjurholms kommun,  (10 ha)
Rentjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 714718-173093), sjö i Skellefteå kommun, 
Rentjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 716176-169882), sjö i Skellefteå kommun,  (15,8 ha)
Rentjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Rentjärnen (Hortlax socken, Norrbotten, 723968-176262), sjö i Piteå kommun,  (2,79 ha)
Rentjärnen (Hortlax socken, Norrbotten, 723985-176244), sjö i Piteå kommun,  (2,2 ha)
Rentjärnen (Hortlax socken, Norrbotten, 724442-176202), sjö i Piteå kommun,  (3,62 ha)
Rentjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (4,04 ha)
Rentjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Rentjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Rentjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (24,4 ha)
Rentjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (43,2 ha)
Rentjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (5,96 ha)
Rentjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (6,57 ha)

Se även
Rentjärn, småort i Malå kommun, 
Renstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn